China Open 2008 steht für:

 China Open Super Series 2008, Badmintonturnier
 China Open 2008 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2008 (Tennis), Tennisturnier